Бржезовице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 16,32 км². Население по данным переписи населения 2006 года составляет 318 человек.

Община Бржезовице состоит из двух деревень:
 Бржезовице
 Виска — 48 человек

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1348 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края